Amoenitates Academicae ist der Titel eines mehrbändigen Werkes von Carl von Linné, in dem die Dissertationen seiner Doktoranden veröffentlicht wurden.

Werk 
Der erste Band erschien 1749 unter dem Titel Amoenitates Academicae, seu, Dissertationes variae physicae, medicae, botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae.

Sieben der insgesamt zehn Bände publizierte Linné selbst. Die letzten drei Bände wurden von Johann Christian von Schreber, einem seiner Schüler, herausgegeben und enthalten u. a. auch die unter dem Sohn von Linné verteidigten Dissertationen.

Entstehungsgeschichte 
Im Oktober 1741 zog Carl von Linné mit seiner Familie nach Uppsala. Linné nahm dort seine Professur auf, die er bis wenige Jahre vor seinem Tod ausübte. Er war Praeses für 185 Dissertationen. In der Regel werden diese Werke Linné selbst zugeschrieben.

Inhalt ausgewählter Arbeiten 
Sponsalia Plantarum (1746) von Johan Gustaf Wahlbom ist ein Kommentar zum fünften Kapitel von Linnés Fundamenta Botanica in dem das Sexualsystem der Pflanzen behandelt wird.

Vires Plantarum (1746) von Fredrik Hasselquist ist ein Kommentar zu Kapitel 12 von Linnés Fundamenta Botanica.

In Nova Plantarum Genera (1747) beschrieb Carl Magnus Dassow 43 neue Gattungen die 1754 Bestandteil der 5. Auflage von Linnés Genera Plantarum wurden.

Die von Pehr Kalm in Nordamerika gesammelten Pflanzen beschrieb Leonhard Johan Chenon in Nova Plantarum Genera (1751).

Jacob Bjuurs Incrementa Botanices (1753) ist ein kurzer Abriss der Geschichte der Botanik.

Johan Lorens Odhelius’ Chinensia Lagerströmiana (1754) handelt von den Aufsammlungen von Pehr Osbeck, Christopher Tärnström und Olof Torén in China.

In Calendarium Florae (1756) beschäftigte sich Alexander Malachias Berger mit den Zeiten, in denen sich die Blüten bestimmter Pflanzen öffnen und schließen.

Augustin Loos Auctores Botanici (1759) ist eine alphabetische Auflistung von ca. 350 Autoren botanischer Werke und eine Erweiterung von Linnés Bibliotheca Botanica.

In Reformatio Botanices (1762) von Johan Martin Reftelins, einer Zusammenfassung der Geschichte der Botanik, wurden Linnés Apostel erwähnt.

Übersicht über die Dissertationen

Auflagen 
 Band 1: 1. Auflage, Stockholm und Leipzig, 1749, 8°; 2. Auflage, Erlangen, 1787
 Band 2: 1. Auflage, Stockholm, 1751; 2. Auflage, Stockholm, 1762; 3. Auflage, Erlangen, 1787
 Band 3: 1. Auflage, Stockholm, 1756; 2. Auflage, Erlangen, 1787
 Band 4: 1. Auflage, Stockholm, 1759; 2. Auflage, Erlangen, 1788
 Band 5: 1. Auflage, Stockholm, 1760; 2. Auflage, Erlangen, 1788
 Band 6: 1. Auflage, Stockholm, 1763; 2. Auflage, Erlangen, 1789
 Band 7: 1. Auflage, Stockholm, 1769; 2. Auflage, Erlangen, 1789
 Band 8: 1. Auflage, Erlangen, 1785
 Band 9: 1. Auflage, Erlangen, 1785
 Band 10: 1. Auflage, Erlangen, 1790

Nachweise 
 Richard Pulteney: A general view of the writings of Linnaeus. London, 2. Auflage, 1805, S. 350–490 (online).
 John L. Heller: Notes on the Titulature of Linnaean Dissertations. In: Taxon.  Band 32, Nr. 2, Mai 1983, S. 218–252 (doi:10.2307/1221974).

Weblinks 
 Überblick über die Dissertationen
 Band 1–10 in der Biodiversity Heritage Library
 Band 1–7 im  Göttinger Digitalisierungszentrum

Werk von Carl von Linné
Literatur (Neulatein)